Челни́нка может означать:
 
 Челнинка — река в Алькеевском районе Татарстана, приток Актая.
 Челнинка — река в Татарстане и Самарской области, приток Большого Черемшана.
 Челнинка — река в Нижнекамском районе Татарстана, приток Зая.
 Челнинка — жительница города Набережные Челны.
 Челнинка — обиходное название реки Челна в Набережных Челнах.